Termin poliprenilpirofosfat sintetaza ima više značenja.

 Trans-oktapreniltranstransferaza, enzim
 Sve-trans-oktaprenil-difosfat sintaza, enzim
 Sve-trans-dekaprenil-difosfat sintaza, enzim